Jorquera hace referencia a varios artículos:

Lugares de la provincia de Albacete

 Jorquera
 Navas de Jorquera
 Río Jorquera

Personas
Albert Jorquera, futbolista.
Buenaventura Cousiño Jorquera
Cristóbal Jorquera, futbolista chileno.
Francisco Henríquez de Jorquera, escritor, poeta e historiador español.
Francisco Jorquera
José Jorquera, futbolista.